Mistrzostwa Portugalii w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 27 i 28 lipca w Leirii.

Rezultaty

Bibliografia  
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Portugalii
2013